Jørgen Hansen er navnet på flere personer:

 Jørgen Hansen (lensmand) (omkring 1543) – dansk lensmand, sædvanlig kaldet Jørgen Skriver
 Jørgen Hansen (renteskriver) (1613-1673) – dansk renteskriver
 Jørgen Hansen (biskop) (1802-1889) – dansk biskop
 Jørgen Chr. Hansen (1812–1880) – dansk operasanger
 Jørgen Hansen (lærer) (1837-1911) – dansk lærer
 Jørgen A. Hansen (1859-1935) – dansk læge, dr.med.
 Jørgen Hansen (kontorchef) (1867-1945) – dansk kontorchef
 Jørgen Hansen (roer) (1890-1953) – en dansk roer
 Jørgen Brinch Hansen (1909-1969) – dansk professor, dr.techn.
 Jørgen Hansen (advokat) (1931-1988) – dansk advokat, dr.jur.
 Jørgen Emil Hansen (født 1942) – dansk cykelrytter
 Jørgen Hansen (bokser) (1943-2018) – dansk bokser
 Jørgen Hansen (fodboldspiller) (født 1931) – dansk fodboldspiller
 Jørgen Wagner Hansen (født 1925) – dansk fodboldspiller
 Jørgen Hansen (politiker) – dansk politiker, Hals Kommune og Region Nordjylland